Nüesch ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Nüesch (1877–1959), Schweizer Lehrer, Schriftsteller und Naturforscher

 Johann Jakob Nüesch (1845–1895), Schweizer Maler
 Rolf Nüesch (1954–2006), Schweizer Mineraloge